En français, l'appellation Sally-pied-léger est un terme ambigu qui peut désigner deux espèces de crabes différentes, nommées ainsi en raison de leur vitesse de déplacement. C'est une traduction littérale de l'anglais  :
 Grapsus grapsus de la famille des Grapsidae
 Percnon gibbesi de la famille des Plagusiidae

Galerie 

Nom de crustacé ambigu